Леонид Павлович Ни (9.4.1923, Россия, Владивосток — 30.7.2005, Алма-Ата) — советский металлург-ученый, доктор технических наук (1967), профессор (1969), академик Национальной академии наук РК (1994).

Биография 
Окончил Казахский горно-металлургический институт (1946) и его аспирантуру (1951).

С 1951 года — научный сотрудник в Институте металлургии, заместитель директора (1970—1981).

Основные научные труды касаются технологии исследования окиси алюминия (глинозема). Внедрил в производство качественно новый способ обработки бокситов на Павлодарском алюминиевом заводе (Государственная премия СССР, 1980).

Леонид Павлович Ни — автор более 700 научных публикаций, в том числе 15 монографий, более 100 авторских свидетельств и патентов.

Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями.

Скончался 30 июля 2005 года, похоронен на Центральном кладбище Алма-Аты.

Публикации 
 Щелочные гидрохимические способы переработки высококремнистых бокситов. — А. 1967.
 Переработка высокожелезистых бокситов (физикохимия и технология). — М., 1979 (соавт.).
 Комбинированные способы переработки низкокачественного алюминиевого сырья. — А. 1988 (соавт.).

Примечания 

Лауреаты Государственной премии СССР
Доктора технических наук
Металлурги СССР
Металлурги Казахстана
Академики НАН Казахстана
Выпускники Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева
Похороненные на Центральном кладбище Алма-Аты